Municipio de Tara puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tara (condado de Swift, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Swift.
 Municipio de Tara (condado de Traverse, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Traverse.